Alternaria is een schimmelgeslacht, dat behoort tot de Ascomyceten. Alternaria-soorten zijn belangrijke veroorzakers van plantenziekten. Daarnaast zijn er ook saprofytische soorten. Alternaria-soorten produceren mycotoxines, zoals alternariol. Ze worden met het ontstaan van slokdarmkanker in verband gebracht. De binnenshuis voorkomende soorten produceren allergenen, die hooikoorts veroorzaken of overgevoeligheidsreacties geven die soms leiden tot astma. Bij aids-patiënten veroorzaken ze opportunische infecties.

Alternaria-soorten behoren tot de zogenaamde Fungi imperfecti. Ze vormen geen asci en planten zich ongeslachtelijk voort door de vorming van meercellige, raket- of knotsvormige conidiën. Uit genetisch onderzoek blijken vele Alternaria-soorten als teleomorf (geslachtelijk stadium) tot het geslacht Lewia te behoren. Alternaria-soorten die niet tot dit geslacht gerekend kunnen worden op grond van hun geslachtelijke stadium, worden niet langer als Alternaria-soorten beschouwd.

Enkele soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 609 soorten (peildatum februari 2023):

Externe links
 Alternaria als veroorzaker van binnenshuis voorkomende schimmel-allergenen
 Alternaria Online
 IPM voor Alternaria bladvlekkenziekte
 Fotogalerij
 Mycology Online page
 Door schimmels veroorzaakte overgevoeligheid
 Fotogalerij van conidiën van Alternaria-soorten

Pleosporaceae
Schimmelgeslacht